gmina Gronowo – dawna nazwa gminy Gronowo Elbląskie
 gmina Gronowo – pierwsza nazwa dawnej gminy Stare Gronowo